Athamanta pubescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Anders Jahan Retzius. Athamanta pubescens ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pubescens